Magnum P.I. kann stehen für:

 Originaltitel von Magnum (Fernsehserie)
 Remake der Originalserie, siehe Magnum P.I. (2018)